Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошли 8 апреля на стадионе Каррара Стэдиум

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018